Уда има више значења:

 Уда (Арђеш), насеље у округу Арђеш у Румунији
 Уда (Јаши), насеље у округу Јаши у Румунији
 Општина Уда (Арђеш), општина у округу Арђеш у Румунији
 Уда (притока Сорота), река у Русији